Попешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Попешть.
 Попешть () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Попешть.
 Попешть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Попешть.
 Попешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Попешть.
 Попешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Попешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Гейчана.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Фаркаша.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Джиров.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Драгомірешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Міклешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Коку.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сепата.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Васілаць.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Бразь.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Поденій-Ной.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Мелінешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Логрешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Киржиць.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Берешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Велень.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Фиртецешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративний центр комуни Голешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мечука.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Сінешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Тетою.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Интрегалде.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Бачу.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Адміністративно підпорядковується місту Міхейлешть.
 Попешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ледешть.